Caliothrips är ett släkte av insekter. Caliothrips ingår i familjen smaltripsar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Smaltripsar
Caliothrips